Saint-Maurice-de-Gourdans é uma comuna francesa na região administrativa de Auvérnia-Ródano-Alpes, no departamento de Ain.

Demografia 
Em 2006 Saint-Maurice-de-Gourdans apresentava uma população de 2 304 habitantes, distribuídos por 928 lares.

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Comunas de Ain